

Примітки 

Старий Самбір
Вулиці у Львівській області